Наваджо Бакборд (; род. 29 января 1999 года, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба «Хераклес».

Клубная карьера 
Бакборд — воспитанник столичного клуба «Аякс». В июне 2015 года подписал с клубом трёхлетний контракт. 1 декабря 2017 года в матче против МВВ Маастрихт он дебютировал в Эрстедивизи в составе дублирующего состава. В январе 2018 года получил тяжёлую травму — у игрока был диагностирован разрыв задней крестообразной связки коленного сустава. В апреле того же года он продлил контракт с «Аяксом».

Летом 2019 года Бакборд в поисках игровой практики перешёл в «Хераклес». 4 августа в матче против «Херенвена» он дебютировал в Эредивизи. В ноябре 2019 года выбыл на долгий срок из-за травмы, получив разрыв передней крестообразной связки колена во время матча за сборную Нидерландов до 20 лет.

Международная карьера 
В 2016 году Бакборд принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против сборных Италии, Сербии, Швеции и Португалии.

В 2016 года Бакборд в составе юношеской сборной Нидерландов принял участие в юношеском чемпионате Европы в Германии. На турнире он сыграл в матчах против Германии, Англии, Болгарии и Португалии.

Статистика выступлений 
По состоянию на 11 апреля 2022

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Хераклес»